См́оллетт () — англійське та шотландське прізвище. Походить від словосполучення «маленька голова» ().

Відомі носії 

 Джассі Смоллетт — американський актор
 Джейк Смоллетт — американський актор
 Джерні Смоллетт-Белл — американська акторка
 Пітер Смоллетт — британський журналіст австрійського походження і руський шпигун
 Тобіас Смоллетт — шотландський письменник

Вигаданий персонаж 

 Капітан Александер Смоллетт — вигаданий капітан шхуни «Іспаньола» з роману «Острів скарбів»

Англійські прізвища
Шотландські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем